Draževac je lahko:
 Draževac, Aleksinac (Srbija)
 Draževac, Obrenovac (Srbija)